Un broyeur peut désigner :
 un broyeur d'évier ; 
 un broyeur de végétaux ;
 un destructeur de documents.
 un broyeur de fanes ;

et tout autre appareil destiné à pratiquer un broyage ou un concassage.
Recyclage